Osoby o tym nazwisku:
 Gary Guglielmi – australijski żużlowiec
 Pietro Alessandro Guglielmi – włoski kompozytor
 Pietro Girolamo Guglielmi – katolicki duchowny